Dziwnów (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kamieński
 Dziwnów (stad), een stad in bovenstaande gemeente